Toponímia:
 Rubió, municipi de l'Anoia
 Rubió (Soriguera), poble i entitat local menor del terme municipal de Soriguera (Pallars Sobirà)
 Rubió de Baix, entitat de població del terme municipal de Foradada (la Noguera)
 Rubió del Mig, entitat de població del terme municipal de Foradada (la Noguera)
 Rubió de Dalt, entitat de població del terme municipal de Foradada (la Noguera)
 Cal Rubió, caseria del terme municipal de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
 Rubió (Monistrol de Calders), masia del terme municipal de Monistrol de Calders (Moianès)
 Partida de Rubió, partida de terres a Reus (Baix Camp)
 Rubió, vénda de la parròquia de Sant Miquel de Balansat, municipi de Sant Joan de Labritja, illa d'Eivissa.
 Biografies:
Antoni Rubió i Lluch, historiador i intel·lectual, primer president de l'Institut d'Estudis Catalans
 Fernando Rubió i Tudurí, farmacèutic i metge
 Guillem Rubió (segle XIV), franciscà
Josep Rubió, impressor
Joan Rubió i Bellver, arquitecte modernista
Joaquim Rubió i Ors, escriptor de la Renaixença catalana, en poesia conegut amb el pseudònim de lo Gaiter del Llobregat
Jordi Rubió i Balaguer, filòleg i historiador de la literatura
Marià Rubió i Bellver, enginyer militar
Nicolau Maria Rubió i Tudurí, arquitecte, dissenyador de jardins, urbanista i escriptor
Santiago Rubió i Tudurí, enginyer